Le Born é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 30,21 km².

Demografia

Comunas de Lozère